

Sigle 
 Federazione italiana fuoristrada
 Fédération ivoirienne de football, Federazione calcistica della Costa d'Avorio
 Federazione Italiana del Football, iniziale denominazione della Federazione Italiana Giuoco Calcio
 Federazione Italiana Football, una delle federazioni che governa la pratica del football americano in Italia
 Federazione italiana del franchising
 Five Iron Frenzy, gruppo musicale statunitense
 Fractal Image Format, formato di file di compressione frattale

Codici 
 FIF – codice vettore ICAO di Air Finland
 FIF – codice ISO 3166-2:GB di Fife (Regno Unito)